Pawieł Iljicz Mitrofanow (ros. Павел Ильич Митрофанов; ur. 21 czerwca/3 lipca 1857, zm. 29 grudnia 1920) – rosyjski biolog, histolog, anatom. Profesor Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1886–1915, a potem Uniwersytetu w Rostowie nad Donem. Był nauczycielem wielu polskich embriologów i histologów, m.in. Jana Tura, Józefa Eismonda, Mieczysława Konopackiego.

Wybrane prace 
 Ueber die Endigungsweise d. Nerven im Epithel der Kaulquappen. Arch. f. Anat. u. Physiol (1884)
 Ueber die Intereellularlucken und Intercellularbrucken im Epithel. Zeitsch. f. wiss. Zoologie XLI
 К вопросу о периферических нервных окончаниях. Труды Зоологического Отделения Общества Любителей Естествознания, т. I, вып. 2 (1887)
 Развитие двигательных нервных окончаний (1888)
 О первичной пластинке в развитии рептилий и птиц (Sauropsida). Работы зоотомической лаборатории Варшавского университета (1903)
 Ядерный аппарат парамеций. Работы зоотомической лаборатории Варшавского университета (1903)

Przypisy 

Rosyjscy anatomowie
Wykładowcy Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego
Urodzeni w 1857
Zmarli w 1920